Bylazora är ett släkte av fjärilar. Bylazora ingår i familjen mätare.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Bylazora